Ли́дия Алексе́ева: Алексеева, Лидия Алексеевна (1909—1989) — русская поэтесса и переводчица.
 Алексеева, Лидия Владимировна (1924—2014) — советская баскетболистка, тренер.